Ramadi District är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Al-Anbar, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Bagdad.

Följande samhällen finns i Ramadi District:

 Al-Ramadi

I övrigt finns följande i Ramadi District:

 Kullar:
 Abū Ragībah (en kulle)
 Al Ghawr (en kulle)
 Haḑbat Shaykh Mas‘ūd (en kulle)
 Jabal al Māliḩ (en kulle)
 Jabal al Musayhid (en kulle)
 Jabal Ways (en kulle)
 Kar‘at Fahid (en kulle)
 Khashm al ‘Izz (en kulle)
 Kūmat al Jūdān (en kulle)
 Tall Abū Furaywah (en kulle)
 Tall Abū Jumah (en kulle)
 Tall Abū Şamghīyah (en kulle)
 Tall Abū Ţubaylah (en kulle)
 Tall al Fahd (en kulle)
 Tall al Ghumrah (en kulle)
 Tall al Makhūl (en kulle)
 Tall al Mangūbah (en kulle)
 Tall as Safīnah (en kulle)
 Tall Gharīyah (en kulle)
 Tall Qabr Faraj (en kulle)
 Tall Ţarfāwī (en kulle)

 Berg:
 Jabal Abū Sūs (ett berg)
 Jabal al Ḩabbānīyah (ett berg)
 Jabal Mukhayrij (ett berg)
 Jabal Sayyid al ‘Alī (ett berg)
 Khashm al Bāridah (en bergstopp)
 Nāz̧im adh Dhibbān (ett berg)

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Al-Anbar